Пётр Григорьевич Макаров (1922—2006) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился 10 июля 1922 года в селе Ямской Посад (ныне — в черте города Алатырь в Чувашии). Окончил первый курс техникума паровозного хозяйства и аэроклуб, работал пионервожатым. В 1940 году Макаров был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году он окончил Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1944 года старший лейтенант Пётр Макаров был заместителем командира эскадрильи 525-го штурмового авиаполка 227-й штурмовой авиадивизии 8-го штурмового авиационного корпуса 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта. К тому времени он совершил 99 боевых вылетов на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся ему большие потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший лейтенант Пётр Макаров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7366.

В 1947 году в звании майора Макаров был уволен в запас. Вернулся в Алатырь. Работал директором кинотеатра, председателем Алатырского городского комитета защиты мира. Умер 22 августа 2006 года, похоронен на городском кладбище Алатыря.

Был также награждён 
 тремя орденами Красного Знамени,
 орденом Александра Невского,
 двумя орденами Отечественной войны 1-й степени,
 рядом советских и иностранных медалей.

Память 
В честь Макарова названа школа в Алатыре.

Примечания

Литература 
 
 Ашик М. В. Этергомский десант. С.-П. 2000.
 Память солдатского сердца. Выпуск 2. Чебоксары, 1980.

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные в Алатыре